Bubi (motorfiets), historisch Duits motorfietsmerk
Bubi (volk), een volk in Equatoriaal-Guinea
Bubi (district), een district in Zimbabwe